Calostoma — рід грибів родини Sclerodermataceae. Назва вперше опублікована 1809 року.

Класифікація 
До роду Calostoma відносять 33 видів:

Примітки

Джерела 
 Desvaux, N.A. 1809. Observations sur quelques genres à établir dans la famille des champignons. Journal de Botanique (Desvaux). 2:88-105 - P.94

Роди грибів
Агарикоміцети